3 км (3-й кіломе́тр; Тре́тій кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

3 км — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область

3 км — зупинний пункт Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 3 км — зупинний пункт Південної залізниці у Полтавському районі Полтавської області
 3 км — зупинний пункт Південної залізниці у Кременчуцькому районі Полтавської області
 3 км — зупинний пункт Південної залізниці у Харківській області
 3 км — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у Чернігівській області
 3 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці у Херсонській області
 3 км — зупинний пункт Донецької залізниці
 3 км — зупинний пункт Донецької залізниці
 3 км — зупинний пункт Донецької залізниці
 3 км — зупинний пункт Донецької залізниці

Див. також 
 3 (значення)
 3
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)